Гулеватый — украинская фамилия. Известные носители:

 Гулеватый, Кирилл Дмитриевич (1912-1996) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Гулеватый, Трофим Ерёмович (1911-2002) — танкист, Герой Советского Союза.